Nampa steht für:
 Nampa (Verhaltensweise), Form des Flirtverhaltens in Japan
 Nampa (Idaho), Stadt im US-Bundesstaat Idaho
 Nampa (Alberta), Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta
 Nampa (Texas), Ort im Coleman County in Texas (USA)
 Nampa (Himalaya), Berg im Himalaya im Westen von Nepal
 Nampa (Finnland), Ortschaft in der Landgemeinde Rovaniemi (Finnland)

NAMPA steht für:
 Namibia Press Agency, namibische Nachrichtenagentur

Siehe auch:
 Nanpa

Abkürzung